Espumilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Lagerstroemia indica
El nombre común de la planta Paronychia argentea